La formula molecolare C4H6O3 può indicare:
 Anidride acetica
 Acido acetoacetico

Formule molecolari